Drnek is een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen, en maakt deel uit van het district Kladno.
Drnek telt 167 inwoners.

Gemeente in Kladno